Тимофей Николаевич Загуляев (13.02.1916, с. Тойкино Пермской губернии — 22.10.2001, г. Лысьва Пермской области) — мастер горячего проката Лысьвенского металлургического завода, лауреат Сталинской премии (1950).
С 1935 г. работал на Лысьвенском металлургическом заводе: подручный вальцовщика в жестепрокатном цех № 2, застановщик, дублировщик, вальцовщик (1938—1943), вальцовщик листового стана, бригадир стана, бригадир склада сутунки и пакетов жести, и. о. мастера и мастер горячего проката (1943—1966).

Окончил трёхгодичную школу мастеров социалистического труда при учебно-курсовом комбинате завода.

Во время войны осваивал новые виды проката для выпуска солдатской каски.

В должности бригадира и мастера добивался повышения производительности труда, улучшения качества продукции. В 1950 г. провёл 48 стахановских школ по передаче передового опыта.
Вызвал на социалистическое соревнование вальцовщиков Верх-Исетского завода.

Делегат ХХ съезда КПСС (1956).

Лауреат Сталинской премии (1950) — за коренное усовершенствование методов производственной работы. Почётный металлург СССР. Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1949), медалями.

Источники 
 Загуляев Тимофей Николаевич / Г. А. Азанова / / Металлурги Урала : энциклопедия. — 2-е изд., испр. и доп. — Екатеринбург, 2003. —С .172.
 Воспоминания / Т. Н. Загуляев / / К истории Лысьвенской городской партийной организации : из воспоминаний ветеранов. — Лысьва, 1987.
 http://www.lysva-library.ru/download/Личность%20в%20истории.pdf 

Делегаты XX съезда КПСС